Galey ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Galey im Département Ariège

Galey ist der Familienname folgender Personen:
 Gaston Pierre Galey (1880–1959), französischer Maler 
 Iris Galey (* 1936), Schweizer Traumatherapeutin und Buchautorin
 Marcel Galey (1905–1991), französischer Fußballspieler
 Thomas Galey (1949–2010), deutscher Maler und Kunstlehrer

Siehe auch:
 Galley (Begriffsklärung)